Ellerhaus steht für
Auszugshaus, Bauform
  Ellerhaus (Rajon Selenogradsk), Wüstung

Siehe auch:
 Ellerhäuschen
 Ellershausen